Cuthand steht für:

 Cuthand (Texas), ein Ort im Red River County, im US-Bundesstaat Texas

Cuthand ist der Familienname folgender Personen:

 TJ Cuthand (* 1978), kanadischer Filmemacher, Performancekünstler und Autor